peut désigner :
 Bernard Lortholary (1936), traducteur français ;
 Isabelle Lortholary (1967), journaliste française.